Schanzbach ist ein Gewässername:
 Schanzbach (Brugga), linker Zufluss der Brugga bei Hintertal, Gemeinde Oberriet, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schanzbach (Brunnenbach), rechter Zufluss des Brunnenbachs (zur Iller) zwischen Ortwang und Häuser, beide in der Gemeinde Burgberg im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schanzbach (Chamb), rechter Zufluss des Chamb vor der Seugenhofer Mühle, Markt Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern; mit der Abschnittsnamensfolge Myslivský potok → Wiesenbach → Schachtenweiher Graben → Schanzbach
 Schanzbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm bei Wettlingen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Schanzbach (Wertach), vielleicht auch Katzenloch,  rechter Zufluss der Wertach im Grüntensee, Markt Wertach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Schanzbächle, linker Zufluss der Nordrach in Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schanzgraben